Майкл Кальфан (; род. 12 ноября 1990 года, Париж, Франция) — французский диджей.

Биография 
Майкл Кальфан родился в Париже, Франция. Его сингл «Resurrection» вышедший в конце 2011 года на лейбле Axtone Records. В 2014 году Кальфан записал сингл «Prelude» на Spinnin’ Records, третья песня «Treasured Soul» достигла 17-ой позиции в чарте Великобритании.

Дискография

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Майкл Кальфан на Discogs
 Майкл Кальфан на SoundCloud
 Майкл Кальфан
 Майкл Кальфан на Beatport